Die FS Investments U.S. Squash Open Championships 2018 fanden vom 6. bis 13. Oktober 2018 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Ali Farag bei den Herren und Nour El Tayeb bei den Damen. Farag scheiterte im Halbfinale an Simon Rösner, El Tayeb im Achtelfinale an Amanda Sobhy. Das Endspiel bei den Herren bestritten Rösner und der topgesetzte Weltranglistenführende Mohamed Elshorbagy, welches Elshorbagy mit 8:11, 11:8, 6:11, 11:8 und 11:4 für sich entschied. Bei den Damen setzte sich im Duell der topgesetzten Spielerinnen die an Position zwei gesetzte Raneem El Weleily gegen Nour El Sherbini mit 11:6, 11:9 und 11:8 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Christopher Gordon und Andrew Douglas bei den Herren sowie Olivia Fiechter und Reeham Sedky bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 169.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Squashturnier in Philadelphia
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19